Andabamba (distrito de Acobamba) — Peru
Andabamba (distrito de Santa Cruz) — Peru

Desambiguações de topônimos